Модебадзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Алекс Модебадзе ( 1978) — грузинський борець вільного стилю, срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, учасник двох Олімпійських ігор.
 Модебадзе Іраклі Іузайович ( 1984) — грузинський футболіст, нападник, гравець запорізького «Металурга» та національної збірної Грузії.
 Модебадзе Костянтин Віссаріонович (1879—1950) — радянський науковець у галузі виноробства, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Міріан Модебадзе ( 1997) — грузинський регбіст.
 Модебадзе Нодар Арчилович ( 1950) — радянський борець вільного стилю, призер чемпіонатів СРСР, чемпіон Європи, володар Кубка світу, майстер спорту СРСР міжнародного класу.

грузинські прізвища